|-
| 81001 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81002 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81003 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81004 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81005 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81006 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81007 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81008 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81009 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81010 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81011 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81012 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81013 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81014 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81015 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81016 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81017 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81018 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81019 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81020 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81021 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81022 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81023 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81024 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81025 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81026 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81027 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81028 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81029 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81030 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81031 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81032 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81033 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81034 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81035 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81036 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81037 - || || 11 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 81038 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81039 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81040 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81041 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81042 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81043 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81044 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81045 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81046 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81047 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81048 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81049 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81050 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81051 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81052 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81053 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81054 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81055 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81056 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81057 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81058 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81059 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81060 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81061 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81062 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81063 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81064 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81065 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81066 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81067 - || || 11 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81068 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81069 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81070 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81071 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81072 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81073 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81074 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81075 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81076 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81077 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81078 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81079 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81080 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81081 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81082 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81083 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81084 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81085 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81086 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81087 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81088 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81089 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81090 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81091 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81092 - || || 12 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81093 - || || 14 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81094 - || || 13 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81095 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81096 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81097 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 81098 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81099 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 81100 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
1